El término Helguera puede referirse:

Lugares

En Cantabria, España 
 a Helguera, una localidad del municipio de Molledo;
 a Helguera, una localidad del municipio de Rasines;
 a Helguera, una localidad del municipio de Reocín;
 a Helguera, una montaña del valle de Polaciones.

Personas

en Argentina 
 a Gerónimo de Helguera, un militar argentino que actuó en la guerra de independencia;

en España 
 a Iván Helguera, un futbolista español ;

en México 
 a Jesús Helguera, un dibujante y pintor, nacido en Chihuahua;
 a Francisco Eppens Helguera, un pintor nacido en 1913 en San Luis Potosí;
 a Antonio Helguera Martínez, conocido como Helguera, un caricaturista.